Finalen av Europamästerskapet i fotboll 2000 spelades den 2 juli 2000 på Feijenoord Stadion i Rotterdam i Nederländerna, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Frankrike vann matchen, genom att besegra Italien med 2–1.

Marco Delvecchio gav Italien ledningen i 55:e minute och italienarna lyckades sedan hålla ledningen till slutminuten av den ordinarie speltiden, då Sylvain Wiltord slog in en låg boll bakom italienske målvakten Francesco Toldo och fixade därmed till golden goal-förlängning. Frankrike vann matchen strax före halvtidsvilan i förlängningen då Robert Pirès passade till David Trezeguet som avgjorde.

Francesco Totti (Italien) utsågs till matchens bästa spelare och vädret under matchen var främst molnigt

Vägen till finalen
Resultaten står i favör till respektive nation.

Matchen

Statistik

Referenser

Noter

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Relationer mellan Frankrike och Italien
Sportevenemang i Rotterdam